Zou es una serie animada en 3D producida por Cyber Group Studios para Disney Junior. Es transmitido en el mundo en Disney Junior , en Disney Channel en España , en Francia fue emitida en M6 , en los Estados Unidos fue emitida en Universal Kids.

Sinopsis
Narra momentos de la vida de Zou, una tierna cebra de 5 Años que vive en una ciudad habitada por cebras antropomorfas. Acompañado de Poc, su pajarito mascota, Zou experimenta aventuras tiernas y divertidas explorando diferentes situaciones como preparar un pastel, hacer la tarea, asear la habitación, pintar, escribir, etc.

Personajes

Personajes Principales
 Zou: Zou: es un niño macho cebra de cinco años de edad . Zou es curioso y juguetón.
 Poc: Es un pequeño pájaro verde mascota de Zou.
 Elzee: es la vecina y mejor amiga de Zou.
 Zinnia: es la prima de Zou.
 Zak: es el vecino y amigo de Zou.
 Mamá: es la mamá de Zou, siempre llama a Zou por su nombre completo, "Bizou".
 Papá: es el papá de Zou.
 Abuelo: es el abuelo de Zou.
 Abuela: es la abuela de Zou. Abuelo Abuela encuentra con frecuencia hornear pasteles, galletas y otros dulces.
 Nana: es la bisabuela de Zou. Siempre Nana da besos en la mejilla a Zou.
 Señor Zoey: es un señor que vende en una tienda cerca de la casa de Zou.

Personajes Secundarios
 Tía Zelda: es la madre de Zinnia y tía de Zou. Siempre es muy presumida por las cosas maravillosas y trabajos de Zinnia. Tía Zelda es la hermana menor de Papá.
 Tío Xavier: es el padre de Zinnia y tío de Zou.
 Madre de Elzee: es la madre de Elzee, solo aparece pocas veces.
 Señora de Tránsito: es una señora que tiene un cartel de pare, para que los niños y la gente crucen por la calle. Aparece en las mayoría de los episodio, haciendo una pequeña aparición.
 Niños: son niños cebras que aparecen pequeñas apariciones, mas en la calle, en la escuela y en el parque. Son compañeros y amigos de Zou.

Reparto 

 Tema de apertura: David Bueno

Lanzamiento Internacional

Lista de Episodios

Primera Temporada

Curiosidades
 El reparto comienza con Z.
 el nombre de Zou aparece en las tarjetas de título y no en Goldie, el Girasol y El Desfile de Moda de Elzee.
 El episodio Zou, el Chef es un episodio de tema del Día de las Madres
 En la mayor parte de los episodios, Zou hace en el trabajo.
 En Zou, el Rey y Zou va a Marte, Zou y Elzee están enojados.
 En L.A Disney Junior transmitió desordenadamente la mayoría de los episodios, alterando el orden de la serie.

Referencias

Enlaces externos
 El Rey Zou en YouTube
 Zou se va de Casa en YouTube
 Zou el Detective en YouTube
 La Mordedera de Zou en YouTube
 Zou el Cartero en YouTube
 Zou el Alpinista en YouTube
 Zou y la Doctora en YouTube
 La Granja de Hormigas de Zou en YouTube
 Zou y la Cámara en YouTube
 Zou el Artista en YouTube
 El Tambor de Zou en YouTube
 La Tarjeta de San Valentín de Zou en YouTube
 Estreno en YouTube

Series de televisión animadas de Francia
Cebras de ficción
Series de televisión iniciadas en 2012
Series de televisión de Disney Junior
Series dobladas al español en México
Series de televisión de los años 2010
Programas de televisión educativos